Il progetto del Cittadino a 4 Zampe è un progetto socio-culturale che e si propone come un punto di partenza nell'interazione tra l'uomo ed il cane nell'ambito dell'educazione cinofila in ambito urbano.

Il Progetto ha il patrocinio morale del [Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Un punto di partenza che permetta alle amministrazioni locali e provinciali di prevenire episodi sgradevoli. 
Prevenire è una base solida per poter migliorare lo stile di vita sia del proprietario e soprattutto dell'animale che vive in un ambiente alquanto ostile.

Attraverso corsi di educazione cinofila urbana, è possibile rendere il cane non più oggetto, bensì soggetto rispettabile ed educato all'interno della comunità in cui vive e si relaziona.

Un cane educato significa tanto, sia in termini di ecologia, sia in termini di benefici:
 
 Sensibile diminuzione degl'abbandoni, un cane educato è ben voluto da strutture turistiche e certamente rende il proprietario maggiormente responsabile per la piaga degl'abbandoni;
 Attenua notevolmente le spese pubbliche delle strutture adibite all'accoglimento dei randagi;
 Un miglioramento delle problematiche di relazione, un binomio cane-padrone educato in un contesto urbano, è una fonte di sicurezza per la prevenzione di aggressioni e di incidenti domestici;
 Avvicina maggiormente i proprietari alle esigenze di chi ha paura dei cani elevando il limite di tollerabilità, un cane maggiormente educato sicuramente è ben visto e ben voluto dall'intera comunità;
 Un binomio educato rende la città più pulita;
 È un'iniziativa di interesse pubblico che sprona alla creazione di spazi verdi pubblici, dedicati ai possessori di cani ed ai loro amici pelosi;
 Il C4Z educa al rispetto dell'alterità animale;
 Incrementa sensibilmente la cultura cinofila, colonna portante all'interno di ogni progetto del Cittadino a 4 Zampe

Al Termine del corso di Educazione Cinofila Urbana, il binomio cane-conduttore sosterrà un Test di Valutazione:

Le figure interessate e coinvolte in ogni progetto Cittadino a 4 Zampe sono le seguenti:
 Istruttore cinofilo autorizzato e riconosciuto;
 Medico Veterinario
 Funzionario Asl
 Delegato comunale ufficio U.D.A.

Il test - Esercizi 
 
Il rilascio della patente di Cittadino a 4 zampe significa che il conduttore e il cane hanno raggiunto un ottimo livello di relazione; il primo è a conoscenza di quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia animale e di ciò che è necessario al pieno benessere del proprio cane; il secondo ha appreso i comportamenti corretti per affrontare le numerose richieste che provengono dalla realtà urbana. Sono vietati interventi con il collare, l'uso di strattonate correttive, urla e ovviamente atteggiamenti coercitivi nei confronti del cane, pena la sospensione e annullamento della prova, così come descritto nel regolamento ufficiale.
Il test, valuta determinati aspetti educativi/relazionali del binomio cane-conduttore, applicati alla realtà urbana. 
La valutazione, così come progettato, viene effettuata dal giudice abilitato secondo un punteggio da 1 a 10, e con un coefficiente di difficoltà che varia da occasione ad occasione.
Il coefficiente di difficoltà viene comunicato dal giudice all'inizio di ogni prova. 
A sua discrezione, dopo un'attenta analisi ambientale, il coefficiente di difficoltà massimo (ad es. 7) potrà essere applicato quando sussistono le condizioni esterne molto più simili alla realtà urbana.

La valutazione è espressa in punteggio:
da 0 – a 179 Non ammesso (il cane valutato non potrà ripetere il test prima di 6 mesi)
da 180 – a 299 Rivedibile (il cane valutato potrà ripetere il test entro 6 mesi)
da 300 – a 400 Ammesso – Gold Diploma
da 401 – a 510 Ammesso – Platinum Diploma

Gli esercizi del C4Z 
 
1. Salita e discesa dall'automobile
Punteggio: da 1 a 10

Coefficiente 3

Coefficiente con trasportino 4
 
2. Il richiamo
Punteggio: da 1 a 10

Coefficiente 4

Con seduto a distanza coefficiente 5
 
3. Resta con ritorno del proprietario
Punteggio: da 1 a 10

Percorso con guinzaglio coefficiente 5

Percorso senza guinzaglio coefficiente 6
 
4. La Passeggiata (Condotta per strada)
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente 4
 
5. Edicola e Panchina
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente con paletto 4
  
6. Incontro con estranei e altri cani.
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente 5
  
7. Rumori improvvisi
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente 5
 
8. Luogo pubblico.
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente 5
 
9. Manipolazione, Grooming e Museruola
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente 4
 
10.Visita dal veterinario.
Punteggio da 1 a 10

Coefficiente 4

Domande al Conduttore: da 1 a 10 (senza coefficiente)

Ogni binomio, al termine del corso del cittadino a quattro zampe, superato il Test di Valutazione, otterrà un Patentino Cinofilo  e l'iscrizione nel registro che periodicamente verrà depositato presso l'ufficio dei diritti degl'animali di ogni comune patrocinante

Collegamenti esterni 
 http://www.cittadinoaquattrozampe.it
 http://www.federcinofilia.it
 http://www.c4z.it
 http://www.dogmagazine.it

Sport cinofili